Jodłownik (gemeente)
 Jodłownik (Klein-Polen)
 Jodłownik (Neder-Silezië)